Velika nagrada Lorene 1935 je bila neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 30. junija 1935 v francoskem mestecu Seichamps.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Louis Chiron
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 59
| 3 ure
| 2
|-
! 2
| 4
|  Jean-Pierre Wimille
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T59
| 58
| +1 krog
| 1
|-
! 3
| 8
|  Gianfranco Comotti
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 57
| +2 kroga
| 3
|-
! 4
| 38
|  Marcel Lehoux
| Scuderia Villapadierna
| Maserati 8CM
| 56
| +3 krogi
| 4
|-
! 5
| 10
|  Raymond Sommer
| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 54
| +5 krogov
| 9
|-
! 6
| 20
|  Raph
| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 54
| +5 krogov
| 5
|-
! 7
| 30
|  André Fevrier
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 52
| +7 krogov
| 7
|-
! 8
| 18
|  Jean Delorme
| Privatnik
| Bugatti T51
| 50
| +9 krogov
| 6
|-
! 9
| 44
|  Pierre Veyron
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51A
| 48
| +11 krogov
| 14
|-
! 10
| 12
|  Charles Montier
| Privatnik
| Montier-Ford
| 47
| +12 krogov
| 12
|-
! 11
| 26
|  Thomas Cholmondley-Tapper
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 46
| +13 krogov
| 17
|-
! 12
| 28
|  Eileen Ellison
| Privatnica
| Bugatti T40
| 36
| +23 krogov
| 13
|-
! Ods
| 22
|  Albert Chambost
| Privatnik
| Maserati 8C
| 
| 
| 15
|-
! Ods
| 34
|  Armand Girod
| Privatnik
| Salmson
| 
| 
| 11
|-
! Ods
| 46
|  Dudley Froy
| George Manby-Colegrave
| Bugatti T51A
| 
| 
| 10
|-
! Ods
| 42
|  Maurice Mestivier
| Privatnik
| Amilcar C0
| 
| 
| 7
|-
! DNS
| 42
|  Mike Smith
| Privatnik
| Bugatti T51A
| 
| 
| 17
|-
! DNA
| 2
|  Henri Durand
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 14
|  Charles Montier
| Privatnik
| Montier
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 16
|  Raymond de Saugé
| Privatnik
| Bugatti
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 24
|  Robert Brunet
| Ecurie Braillard
| Maserati
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 32
|  Michel Roumani
| Ecurie Cazaux
| Bugatti
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 36
|  Schiffelers
| Privatnik
| Bugatti
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1935
Sezona Velikih nagrad 1935